Stifter può indicare:

Persone
 Adalbert Stifter (1805-1868) scrittore, pittore e pedagogo austriaco. 
 Magnus Stifter (1878-1943) attore e regista austriaco.

Astronomia
 7127 Stifter, asteroide della fascia principale scoperto nel 1991.